Magendie ist der Familienname folgender Personen:

 François Magendie (1783–1855), französischer Mediziner, unter anderem Physiologe und Pharmakologe
 Jean-Jacques Magendie (1766–1835), Offizier in der Französischen Marine
 Maurice Magendie (1884–1944), französischer Romanist und Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Hertwig-Magendie-Syndrom